Алёшинка или Алешинка — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Алешинка — село  в Мендыкаринском районе Костанайской области.

Россия 
 Алешинка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Алёшинка — бывшая деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Алёшинка — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Алёшинка — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Алёшинка — деревня в Северном районе Новосибирской области
 Алешинка — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Алёшинка —  железнодорожная станция (населённый пункт) в Бологовском районе Тверской области.
 Алёшинка — станция в Бологовском районе Тверской области.
 Алешинка — до 1964 года название села Александровское в Брасовском районе Брянской области.

Реки 
 Алёшинка —  река в Тверской области, приток Березайки.
 Алёшинка — река в Новомосковском административном округе Москвы, приток Сетуни.

См. также 
 Алешенка